Barbara Falińska (1931-2022) - polska językoznawczyni, polonistka i slawistka
 Krystyna Falińska (ur. 1932) - polska profesor botaniki, badaczka Puszczy Białowieskiej

Zobacz także 
 Janusz Bogdan Faliński (1934-2004) - polski botanik
 Józef Faliński (ur. 1946) - polski polityk, marszałek województwa zachodniopomorskiego (2000-2002)
 Leszek Faliński (ur. 1958) - polski muzyk, perkusista i klawiszowiec
 Tadeusz Faliński - polski muzyk, gitarzysta basowy
 Zbigniew Faliński (ur. 1949) - polski polityk, wojewoda gorzowski (1995-1997), przewodniczący sejmiku lubuskiego (2001-2006)

Polskie nazwiska